Las iniciales MDV pueden referirse a:
 Mail del Viernes, newsletter de contenido humorístico que se envía cada viernes;
 Mariano Di Vaio (n. 1989), modelo, actor y bloguero italiano;
 Maldivas, país insular de Asia cuyo código ISO 3166-1 alfa-3 es MDV;
 Máster digital de video, archivo informático que guarda todas las instrucciones para crear un proyecto audiovisual;
 Moldavian Airlines, aerolínea moldava cuyo código OACI es MDV;
 Movimiento Democrático Voltaico, partido político del Alto Volta, actual Burkina Faso;
 Vehículo de detección de minas (del inglés mine detection vehicle);
 Virus de la enfermedad de Marek (del inglés Marek's disease virus), causante de una enfermedad muy contagiosa en las gallinas.